Fraktur kan henvise til flere artikler:

Fraktur (typografi), en skrifttype
Fraktur (anatomi), en brækket knogle